Klumpen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Klumpen, Antarktis, berg,

Finland 

 Klumpen, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar